Гуантанамера:

 Гуантанамера — одна из самых известных кубинских песен.
 Гуантанамера — кубинская комедия. Режиссёры — Томас Гутьеррес Алеа и Juan Carlos Tabío.